Віта́лій Валенти́нович Реміше́вський (  —  ) — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Одружився, подружжя виховувало трьох дітей. Возив дітей на екскурсії, влаштовували сімейні відпочинок на Дністрі, в Карпатах.

Був у складі миротворчих місій в Іраку (16 місяців) та Лівані. 2006 року звільнився з 30-го полку, працював далекобійником, таксистом в Москві.

У часі війни добровольцем пішов на фронт, однак виявилося, що його особову справу загубили у військкоматі. Після тривалих пошуків документів записався добровольцем; солдат, старший водій 95-ї окремої аеромобільної бригади. Дружина не знала, що він поїхав на фронт.

20 січня 2015-го загинув у бою з російськими збройними формуваннями в районі аеропорту Донецька — поблизу села Піски тактична група потрапила під обстріли терористів. Журналісти знайшли відео на «Ютубі», де донецький терорист з позивним «Ампер» показував документи Віталія та казав, що в тому бою загинуло близько 25 бійців.

Залишилась дружина Оксана та троє дітей — Роман 1991 р.н., Максим 1996 р.н. та Дарина 2003 р.н.

Опізнаний за експертизою ДНК. Місце поховання не уточнене.

Нагороди та вшанування 
 Пам'ятний нагрудний знак «Воїн-миротворець»
 медаль ООН «За службу миру»
 Вшановується в меморіальному комплексі «Зала пам'яті», в щоденному ранковому церемоніалі 20 січня.

Примітки

Посилання 
 Ремішевський Віталій Валентинович
 Воювати повинні ті, хто має досвід
 Польова пошта

Уродженці Кам'янець-Подільського району
Померли в Ясинуватському районі
Таксисти